Даннелл () — город в округе Мартин, штат Миннесота, США. На площади 1 км² (1 км² — суша, водоёмов нет), согласно переписи 2002 года, проживают 197 человек. Плотность населения составляет 201,5 чел./км².

 Телефонный код города — 507
 Почтовый индекс — 56127
 FIPS-код города — 27-17180
 GNIS-идентификатор — 0642983

Примечания 

Города округа Мартин (Миннесота)